

Liens externes 
  Les Givrés d'la Bobine, site consacré au cinéma de genre issu des contrées nordiques
  , Info-Finlande.fr

Finlandais 1960

Années 1960